«El Carmen» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Argentina 
 Barrio El Carmen, barrio de las ciudades de La Plata y Berisso, provincia de Buenos Aires.
 El Carmen, departamento de la provincia de Jujuy.
 El Carmen, localidad de la provincia de Jujuy.
 El Carmen, localidad de la provincia de Mendoza.

Bolivia 
 El Carmen Rivero Torrez, localidad de la provincia de Germán Busch.
 El Carmen del Iténez, localidad de la provincia de Iténez.

Chile 
 El Carmen, comuna de Ñuble;
 El Carmen, sector de Temuco.

Colombia 

 El Carmen, municipio de Norte de Santander.
 Carmen de Apicalá, municipio de Tolima.
 El Carmen de Atrato, municipio de Chocó.
 El Carmen de Bolívar, municipio de Bolívar.
 Carmen de Carupa, municipio de Cundinamarca.
 El Carmen de Chucurí, municipio de Santander.
 El Carmen del Darién, municipio de Chocó.
 Carmen de Viboral, municipio de Antioquia.
 Pijiño del Carmen, municipio de Magdalena.

Costa Rica 
El Carmen, barrio de Alajuela.

Ecuador 
 Cantón El Carmen, en la provincia de Manabí:
 El Carmen, cabecera del cantón homónimo.
 Puerto El Carmen, ciudad de Sucumbíos.

El Salvador 
 El Carmen, municipio del departamento de Cuscatlán.
 El Carmen, municipio del departamento de La Unión.

España 
 El Carmen, barrio de Córdoba.
 Barrio del Carmen, barrio de la ciudad de Murcia.
 Salinas de El Carmen, lugar de interés en Antigua, Las Palmas. 
 Barrio del Carmen, barrio en la ciudad de Valencia.
 El Carmen, pedanía del municipio de Casas de Benítez, Cuenca.

Guatemala 
 El Carmen, localidad en el departamento de San Marcos.

México 
 El Carmen, municipio del estado de Nuevo León:
 El Carmen, localidad de Nuevo León.
 Municipio del Carmen , municipio del estado Campeche.
 Ciudad del Carmen cabecera del municipio anterior, localidad del estado de Campeche.
 El Carmen localidad del municipio de Huichapan, Hidalgo.
 El Carmen localidad del municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Nicaragua 
 El Carmen, barrio de Managua.

Perú 
 El Carmen, distrito del departamento de Ica.

Uruguay 

 El Carmen o Villa del Carmen, localidad del departamento de Durazno.

Islas

México 
 Isla del Carmen, Campeche.

España 
 Isla del Carmen, Asturias.

Estaciones

España 
 El Carmen, estación del Metro de Madrid.
 Murcia del Carmen, estación de ferrocarril.